Awetissjan ist der Familienname folgender Personen:
 Arsen Awetissjan (* 1973), armenischer Fußballspieler
 Hajk Awetissjan (* ?), armenischer Tennisspieler
 Jerdschanik Schorajewna Awetissjan (* 1969), russische Sportschützin
 Minas Awetissjan (1928–1975), armenisch-sowjetischer Maler
 Wahe Awetissjan (* 1974), armenischer Tennisspieler
 Wanik Awetissjan (* 1987), armenischer Gewichtheber
 Warduhi Awetissjan (* 1986), armenischer Schwimmer